Bernadette Meier-Brändle (1972-), une coureuse de fond et écrivaine suisse.
 Dominik Brändle (1989 -), un coureur cycliste autrichien.
 Matthias Brändle (1989 -), un coureur cycliste autrichien.
 Thomas Brändle (1969 -), un politicien, entrepreneur et écrivain suisse.